Cat People (1942), een Amerikaanse film uit 1942 van Jacques Tourneur
 Cat People (1982), een Amerikaanse film uit 1982 van Paul Schrader
 Cat People (Putting Out Fire), de titelsong van deze film door David Bowie